Governo Aznar può riferirsi a due governi del Regno di Spagna guidati da José María Aznar:
Governo Aznar I, in carica dal 5 maggio 1996 al 28 aprile 2000;
Governo Aznar II, in carica dal 28 aprile 2000 al 17 aprile 2004.